Татал има више значења:
 Татал (Калифорнија)
 Татал (Оклахома)
 Татал (Северна Дакота)